Борис Михайлович Степа́нов (1927—1992) — советский и белорусский кинорежиссёр, сценарист. Заслуженный деятель искусств БССР (1974). Член ВКП(б) с 1949 года.

Биография 
Б. М. Степанов родился 31 января 1927 года в Петропавловске (ныне Казахстан). В 1946 году окончил Северо-Казахстанский механический техникум. 1956 года по окончании ВГИКа (мастерская Г. В. Александрова) работал на киностудии «Беларусьфильм». Творческую деятельность начал как режиссёр-документалист (фильм «Народные умельцы», выпуски в киножурнале «Пионерия», сюжеты в киножурналах «Советская Белоруссия», «Пионер Белоруссии»).

Б. М. Степанов умер 27 ноября 1992 года в Казахстане. Похоронен в Минске на Восточном кладбище.

Фильмография 
 1957 — Наши соседи (второй режиссёр)
 1959 — Белорусские умельцы (документальный)
 1961 — Рассказы о юности (к/м новелла «Секретарь укома»)
 1963 — Последний хлеб
 1965 — Альпийская баллада
 1969 — Я, Франциск Скорина…
 1971 — Батька
 1973 — Облака
 1975 — Волчья стая
 1977 — Гарантирую жизнь
 1980 — Государственная граница. Мы наш, мы новый…
 1980 — Государственная граница. Мирное лето 21-го года
 1982 — Государственная граница. Восточный рубеж
 1984 — Государственная граница. Красный песок
 1987 — Государственная граница. За порогом победы
 1993 — Аз воздам (совместно с М. Н. Касымовой и Б. К. Шадурским)

Сценарии 
 1993 — Аз воздам

Награды и премии 
 заслуженный деятель искусств БССР (1974)

Примечания 

Заслуженные деятели искусств Белорусской ССР
Члены КПСС
Члены Союза кинематографистов СССР
Выпускники ВГИКа
Персоналии:Беларусьфильм
Социалистический реализм
Похороненные на Восточном кладбище Минска